O Grande Prêmio da Catalunha de 2010 foi a sétima etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 2 e 4 de julho de 2010 no Circuit de Catalunya.

Classificação da MotoGP

Classificação da Moto2

Classificação da 125cc

Ligações Externas

GPs de MotoGP de 2010
2010
Desporto na Espanha em 2010